Drapetes kan syfta på:

 Drapetes (djur) –  ett släkte av skalbaggar
 Drapetes (växter) – ett släkte av växter